Cuidado, Espião Brasileiro em Ação é um filme de comédia brasileiro de 1966, escrito e dirigido por Victor Lima. Um investigador particular, Aldo Belo, investiga o assassinato do professor Erasmo Gunther.

Elenco 
 Larry Carr
 Cláudio Cavalcanti - Aldo Belo
 Milton Gonçalves
 Wilson Grey
 Mário Lago - Professor Erasmo Gunther
 Annik Malvil
 Dirce Migliaccio
 Flávio Migliaccio
 Paulo Padilha
 Lúcia Palermo
 Antônio Patiño - General

Ligações externas 
 
 Cenas do filme no BBC.org.br

Filmes dirigidos por Victor Lima
Filmes de espionagem do Brasil
Filmes do Brasil de 1966
Filmes de comédia do Brasil
Filmes em língua portuguesa
Filmes em preto e branco

Filmes com trilha sonora de Remo Usai